Reichelderfer ist der Familienname von:
 Francis Reichelderfer (1895–1983), US-amerikanischer Meteorologe
 Luther Halsey Reichelderfer (1874–1945), US-amerikanischer Mediziner und Präsident der Commissioner von Washington D.C. (entsprechend einem Oberbürgermeister)
 Paul V. Reichelderfer (1913–1996), US-amerikanischer Mathematiker

Sonstiges:
 Kap Reichelderfer, Kap an der Wilkins-Küste, Palmerland, Antarktika